Колонија ел Кармен има више значења:

 Колонија ел Кармен (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија ел Кармен (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија ел Кармен, Нуево Хомте (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија ел Кармен (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику